Сорт (тип, в значенні категорій, типів, видів і т. ін.) - відносно стійка й незалежна сукупність елементів, яку можна виділити у всьому розглянутому безлічі (предметної області):

 Сорт або культивар — в рослинництві — група культурних рослин, які в результаті селекції отримали певний набір характеристик (корисних або декоративних), які відрізняють цю групу рослин від інших рослин того ж виду. 
 Сорт - у збагаченні корисних копалин - клас крупності, використовуваний як готовий товарний продукт.

Див. також 
 Сорти товарної нафти
 Сорти чаю
 Сорт вугілля
 сортамент
 таксон
 група
 клас
 класифікація
 стратифікація